Altgeld ist der Familienname folgender Personen:
 John Peter Altgeld (1847–1902), deutschamerikanischer Politiker
 Wolfgang Altgeld (* 1951), deutscher Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch
 Altgelt
 Altgold
 Altes Geld